Мари́на Гончаро́ва: Гончарова, Марина Васильевна (Понярова; род. 1986) — российская легкоатлетка.
 Гончарова, Марина Сергеевна (род. 1990) — белорусская гимнастка.